British racing green, color verd tradicional dels automòbils de competició del Regne Unit
 BRG també és l'abreviatura de rumb (del seu nom en anglès Bearing) usada en el Sistema de posicionament global